Le tournoi de tennis d'Atlanta 2013 se déroule du 22 au 28 juillet et se dispute sur dur.

Faits marquants 
 En simple, John Isner s'impose en finale face à Kevin Anderson et décroche ainsi son  en simple sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en juillet 2013
Sport aux États-Unis en juillet 2013